Ягельский — фамилия. Известные носители:
 Ягельский, Ежи (1897—1955) — польский шахматист и журналист.
 Ягельский, Кассиан Иосифович (1736—1774) — медик, доктор медицины, один из основателей эпидемиологии в Pocсийской империи.
 Ягельский, Мечислав (1924—1997) — польский коммунистический политик и экономист, член политбюро ЦК ПОРП (1971—1981), вице-премьер ПНР (1970—1981).